Men in Black eller Men In Black har flere betydninger:

 The Men in Black - tegneserie af Lowell Cunningham
 Men in Black (filmserie) - filmserie baseret på tegneserien The Men in Black
 Men in Black - amerikansk komedie actionfilm fra 1997
 Men in Black II - film fra 2002, som er en fortsættelse til filmen fra 1997
 Men in Black 3 - film fra 2012, som er en fortsættelse til filmene fra 1997 og 2002
 Men in Black: International - den fjerde film i serien, fra 2019
 Men in Black (film fra 1934)'' - amerikansk komediefilm fra 1934
 Men In Black (protestgruppe) - protestgruppe der opstod i forbindelse med COVID